Бонетто — фамилия. Известные носители:
 Бонетто, Риккардо (род. 1979) — итальянский футболист, левый защитник.
 Бонетто, Феличе (1903—1953) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.